La route nationale 150 peut désigner :

 Route nationale 150 en Argentine
 Route nationale 150 en France

Voir aussi